New Florence kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Florence (Missouri)
New Florence (Pennsylvania)